De Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) is een Nederlandse vereniging die zich inzet voor haar leden op het gebied van de klim- en bergsport. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum  werd in 1952 het predicaat Koninklijk verleend.

Geschiedenis
In 1902 wordt de Nederlandsche Alpen-Vereeniging (NAV) opgericht. Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum werd in 1952 het predicaat Koninklijk verleend en werd het de KNAV.
Na de oorlog wordt in 1949 onder patronage van de Nederlandse Reis-Vereniging de Sektion Holland van de Oesterreichischer Alpenverein opgericht. In 1971 wordt de naam van de Sektion Holland gewijzigd in Nederlandse Bergsport Vereniging (NBV). Vanaf 1990 werken KNAV en NBV samen in federatief verband, de Nederlandse Klim- en Bergsportbond (NKBB). Op 1 januari 1998 fuseerden zij tot een nationale vereniging. De NKBV vierde in 2002 haar honderdjarig bestaan. Op 1 juni 2002 is het predicaat Koninklijk aan de NKBV uitgereikt door de burgemeester van Utrecht; Annie Brouwer-Korf.

Voorzitters
Ir. L.W. Wildervanck 1998
Prof. dr. A.C. van den Hout 1998-1999
N.J.F. de Jong 1999-2002
A. Willemsen 2002-2005
Prof. dr. A.C. van den Hout 2005-2006
Ir. F.R. Vrijlandt 2006-2012
Mr. F. Demmers 2012-2014
Drs. J. Driessen 2014- 2021
Drs. P.C.H. Valkenburg 2021 - heden

Ledenaantallen
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal:

Literatuur
De bergvriend, alpinistisch tijdschrift : tweemaandelijks orgaan Sektion Holland van de "Oesterreichischer Alpenverein" (1952-1997). 1952-1959 en 1960 op Delpher.nl
Hoogtelijn : het officiële tijdschrift van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging. (1998-...)

Externe link
 Officiële website

Klimsportbond
Klim- en Bergsport